Ленингра́дская пло́щадь — название площадей в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Россия 
 Ленинградская площадь — площадь в Омске.

Украина 
 Ленинградская площадь — в 1958—2015 гг. название Дарницкой площади в Киеве.

См. также 
 Ленинградская улица
 Ленинградский мост
 Ленинградский проспект
 Ленинградское шоссе

Площади, названные в честь городов